Устиниха — название нескольких населённых пунктов:
 Устиниха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Устиниха — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.